Heisterbergk ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heisterbergk (1841–1898), deutscher Historiker und Philologe
 Ferdinand Moritz Heisterbergk (1802–1890), deutscher Unternehmer und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Franz Heisterbergk (1799–1850), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, MdL (Königreich Sachsen)

Siehe auch:
 Heisterberg